Bremberg (Berg), een berg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Bremberg (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
 Bremberg (Kißlegg), een woonwijk in het Duitse Kißlegg.
 Bremberg (Untrasried), een woonwijk in het Duitse Untrasried.
 Tiesteberg, een heuvel die ook wel bekend is als de Bremberg, op de oostkant van de Brabantse Wal.
 Bremberg (Etten-Leur) en Nieuw-Bremberg, twee voormalige plaatsen in de huidige Nederlandse gemeente Etten-Leur, te herkennen nog als de Lage en Hoge Bremberg in de straatnamen. Soms nog geduid als buurtschappen, onder meer door: 
 De Bremberg, een landgoed in de Nederlandse gemeente Etten-Leur.